sv. Hilarion z Gazy (291–371), opat
 sv. Hilarion z Kyjeva (sv. Ilarion) († 11. století)
 Hilarion Špaček
 Ilarion Alfejev (* 1966), ruský pravoslavný biskup
 Hilarion (kniha), kniha Jaroslava Vrchlického z roku 1882